2 miejscowości w Polsce: 
 Kijaszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo 
 Kijaszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka